Denis Birjukov – pallavolista russo
 Evgenij Birjukov – hockeista su ghiaccio russo
 Michail Birjukov – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico
 Pavel Birjukov – attivista e editore russo